Chippewa County er navnet på flere counties i USA:

 Chippewa County, Michigan
 Chippewa County, Minnesota
 Chippewa County, Wisconsin